Zaine steht für:

 schweizerisch für einen großen Korb, etwa einen Wäschekorb.
 Mehrzahl von Zain, barren- oder stangenförmiger Metallrohlinge zur Prägung von Münzen.
 Zaine, Fluss in Ostpreußen, seit 1945: Sajna in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen